Эрланг, Агнер Краруп — датский математик.
 Эрланг — единица интенсивности нагрузки (чаще всего в телекоммуникационных сетях).
 Распределение Эрланга (поток) — статистическое распределение вероятностей.
 Erlang — функциональный язык программирования, ориентированный на разработку динамических распределённых систем, разработанный компанией Эрикссон.

См. также 
Эрлан (Erlang) или Эрлан-шэнь — божество китайского пантеона